Gamma:
 Gamma — ведущее французское фотожурналистское агентство.
 Gamma — род одиночных ос.
 Gamma — музыкальный фестиваль в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Gamma Ray
 Gamma 60
 Гамма